Алкого́ль (, від  (al-kuħl, ال al — артикль і كحل kuħl — «сурма», що розширила своє значення в латині до всіх продуктів сублімації) має такі значення:
 Алкоголь — речовина етиловий спирт, котра застосовується для отримання спиртних напоїв.
 Алкогольні напої — напої, що містять етиловий спирт.
 Спирт (у загальному розумінні).

Див. також 

 «Алкоголь» — пісня рок-групи Сплін.
 «Алкоголь» — пісня Василя К..
 Alcohol 120% і Alcohol 52% — програми для створення віртуальних CD/DVD приводів та створення образів CD і DVD дисків.

Примітки